Milroy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Milroy (Minnesota)
Milroy (Pennsylvania)